Kim, właśc. Carlos Henrique Dias (ur. 22 czerwca 1980 r. w Juiz de Fora) – brazylijski piłkarz, obecnie gracz Náutico.

Kim rozpoczynał karierę w brazylijskim pierwszoligowcu a dokładniej w Atlético Mineiro, gdzie grał w latach 2000-2003 nieźle spisując się przy okazji. Rozegrał 55 meczów strzelił 10 bramek, co sprawiło, że przeszedł (za 790 tys. euro) do klubu pochodzącego z Saudyjskiej Arabii Al-Ahli, jednak nie ma danych co do ilości jego występów, w klubie grał do 2005 r.

W 2005 Brazylijczyk podpisał kontrakt z francuskim AS Nancy, gdzie grał do 2008 r. rozgrywając zarazem 74 spotkań, strzelił w nich 11 bramek.

W 2008 przeszedł do katarskiego Al-Arabi.

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Atlético Mineiro
Piłkarze AS Nancy
Piłkarze Al-Arabi SC
Urodzeni w 1980
Ludzie urodzeni w Juiz de Fora